Detta är en sammanställning över de säsonger som Halmstads BK spelat i de nationella serierna, 1921–1922 och framåt.

 Säsonger i högstadivisionen: 54
 Antal sejourer i högstadivisionen: 12
 Längsta sejour: 19 säsonger (1993 - 2011)
 Kortaste sejour: 1 säsong (1947-48, 1972, 2017, 2021)
 Antal säsonger som vinnare: 4
 Säsonger i andradivisionen: 41
 Antal sejourer i andradivisionen: 13
 Längsta sejour: 10 säsonger (1923-24 - 1932-33)
 Kortaste sejour: 1 säsong (1946-47, 1973, 1988, 1992, 2012, 2016, 2022)
 Antal säsonger som vinnare: 13
 Säsonger i tredjedivisionen: 5
 Antal sejourer i tredjedivisionen: 2
 Längsta sejour: 3 säsonger (1966-1968)
 Kortaste sejour: 2 säsong (1921-22 - 1922-23)
 Antal säsonger som vinnare: 3

 Deltagit i 12 allsvenska kval, inklusive kvalsvenskan
 Vunnit allsvenskt avancemang 7 gånger via kval

Säsongsstatistik 

Halmstads BK
Listor med anknytning till fotboll